Не следует путать с Преподобным Василием Исповедником („Декаполитом“)— память в невисокосные годы , и с Преподобным Василием Новым исповедником— память .

Васи́лий Пари́йский (; † 1-я треть IX века) — епископ города Пария, сторонник иконопочитания, пострадавший в иконоборческие гонения в Византийской империи. Почитается Православной церковью в лике святых исповедников, память совершается .

Жизнеописание 
Василий был епископом города Пария (митрополия Кизика). В период иконоборчества отстаивал иконопочитание (избегал общения с иконоборцами, не допускал их в свою епархию, не исполнял императорские указания об уничтожении икон). За верность иконопочитанию подвергался многочисленным гонениям. При епископе Василии начал свою церковную деятельность будущий патриарх Игнатий. Василий поставил его вначале в чтеца, затем рукоположил во диакона и позднее во иерея.

Житие Василия содержится в Минологии Василия II и в Синаксаре Константинопольской церкви (X век). Житие не содержит указания, при каких императорах проходило епископское служение Василия, и только на основании упоминания в житии имени патриарха Игнатия его деятельность относят ко второму периоду иконоборчества.

Иконография и гимнография 

Сводный иконописный подлинник XVIII века сообщает об облике Василия:
 «Руководство к писанию икон святых угодников Божиих» Виктора Фартусова дополнительно указывает: «типа схожаго с сирийским… в руках икона Спасителя и хартия с надписью».

Студийские Типиконы редко содержат память Василия Парийского. Служба святому Василию кратко (без тропаря и кондака) описывается в Евергетидском Типиконе (конец XI века). Последование святому Василию известно также по спискам студийских Миней. Иерусалимский Типикон и Минеи указывают совершать в день памяти Василия Парийского будничную службу без тропаря (сама служба не отмечена никаким знаком месяцеслова).

Корпус песнопений Василия Парийского включает: кондак 2-го гласа, канон 8-го гласа, ирмос и три стихиры. Современные греческие Минеи содержат также тропарь.

'<span style="font-family:'Irmologion kUcs'">Вы́шняго све́томъ ᾿озари́вся, блаже́нне, просвеща́еши вся́, ᾿и́же любо́вию че́ствующия твое́, ᾿о́тче, честно́е страда́ние. Васи́лие священнострада́льне, моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно ᾿о все́хъ на́съ.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ορθόδοξος συναξαριστής. Βίος Αγίου. Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής Επίσκοπος Παρίου

Умершие в IX веке
Православные святые
Христианские святые IX века
Исповедники
Иконоборчество в Византии
Персоны без указанного места рождения